A Estrela é uma curta metragem português, produzida em 1994, realizada por Frederico Corado adaptada do conto homónimo de Vergílio Ferreira .

Sinopse 
Pedro tem dez anos e um sonho, roubar ao céu a estrela mais bonita.

Ficha técnica adicional 
 Som: Guilherme Proença
 Montagem: Frederico Corado e Mafalda Samwell Diniz
 Formato: video cor
 Rodagem: agosto de 1994
 Antestreia: 22 de outubro de 1994

Ficha artística 
 Camacho Costa: Pai
 Maria do Céu Guerra: Mãe
 Adelaide João
 Lauro António: António Governo
 João Camacho Costa: Pedro
 Carlos Amor: Cigarra

Ligações externas 
 
 IEBD

Médias-metragens de Portugal
Filmes de Portugal de 1994
Filmes em língua portuguesa
Filmes de drama de Portugal
Filmes realizados por Frederico Corado
Filmes baseados em obras de autores de Portugal